Stéphane Lucas peut désigner :
 Stéphane Lucas (1978-), footballeur français.
 Stéphane Lucas (19?-), boxeur, mannequin et chanteur français.